Полити́я ( «государство»):
 Полития — форма общественного управления, в которой, по мнению Аристотеля, правит большинство в интересах общей пользы. Данная форма управления соединяет в себе лучшие стороны олигархии и демократии, но свободна от их крайностей и недостатков (см. Афинская полития).
 Полития — политическая единица любого уровня, а также совокупность институциональных форм и процессов, определяющая политическое устройство того или иного общества.
 «Полития» — российский ежеквартальный научный журнал в области политической теории, политической философии и социологии политики.